DLAT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 647 амінокислот, а молекулярна маса — 68 997.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як цикл трикарбонових кислот, вуглеводний обмін, обмін глюкози, ацетилювання. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Трансферази
Мітохондріальні білки